Velika nagrada Velike Britanije 1957 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 20. julija 1957.

Tony Brooks je osvojil svojo prvo zmago v karieri, Roy Salvadori se je prvič uvrstil med dobitnike točk, Bob Gerard in Les Leston pa sta odpeljala svojo zadnjo dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Tony Brooks Stirling Moss
| Vanwall
| 90
| 3:06:37,8
| 3
| 45
|-
! 2
| 14
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 90
| + 25,6 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 10
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 90
| + 42,8 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 16
|  Maurice Trintignant Peter Collins
| Ferrari
| 88
| +2 kroga
| 9
| 3 
|-
! 5
| 36
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 85
| +5 krogov
| 15
| 2
|-
! 6
| 38
|  Bob Gerard
| Cooper-Bristol
| 82
| +8 krogov
| 18
|
|-
! 7
| 22
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 82
| +8 krogov
| 6
|
|-
! 8
| 32
|  Ivor Bueb
| Maserati
| 71
| +19 krogov
| 19
|
|-
! Ods
| 34
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 74
| Sklopka
| 13
|
|-
! Ods
| 4
|  Jean Behra
| Maserati
| 69
| Sklopka
| 2
|
|-
! Ods
| 12
|  Peter Collins
| Ferrari
| 53
| Puščanje vode
| 8
|
|-
! Ods
| 18
|  Stirling Moss Tony Brooks
| Vanwall
| 51
| Motor
| 1
|
|-
! Ods
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 49
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| 24
|  Jack Fairman
| BRM
| 46
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| 26
|  Les Leston
| BRM
| 44
| Motor
| 12
|
|-
! Ods
| 6
|  Harry Schell
| Maserati
| 39
| Črplaka za vodo
| 7
|
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
| 35
| Prenos
| 11
|
|-
! Ods
| 28
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 18
| Menjalnik
| 17
|
|-
! DNS
| 30
|  Horace Gould
| Maserati
|
| Trčenje
| 14
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1957
1957